Пасторес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 12,69 км². Население — 67 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 100 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки